Evan – nome proprio di persona inglese e gallese maschile
Evan – divinità della mitologia etrusca
Evan – comune del Minnesota, Stati Uniti d'America
Evaň – comune della Repubblica Ceca
Evan and Jaron – duo musicale statunitense
John Evan – tastierista britannico